Laval, Isère (Franța)
 Laval, Mayenne (Franța)
Laval (provincia Québec, Canada)